El páramo (2011), pel·lícula colombiana dirigida per Jaime Osorio Márquez;
 El páramo (2021), pel·lícula espanyola dirigida per David Casademunt.